A 2013-as Super Formula szezon a 27. szezonja volt a legmagasabb szintű japán formulaautós sorozatnak, a legelső a Super Formula név alatt. A szezon április 14-én kezdődött és november 10-én fejeződött be. Ezen kívül rendeztek még egy bajnokságon kívüli versenyt Szuzukában  november 23-án.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők bajnoksága
Pontrendszer

Csapatok bajnoksága

Jegyzetek

Források 
 A Super Formula honlapja

Super Formula
Autóversenyzés Japánban